Констанція Угорська, королева Богемії (1180—1240) — угорська принцеса з династії Арпадів, дочка короля Угорщини Бели III (1145—1196) та Агнеси Антіохійської (1154—1184), дружина короля Чехії Отакара I Пржемисла.
 Констанція Угорська, королева Русі (1237—1288/1302) — угорська принцеса з династії Арпадів, Королева Русі (1246—1288/1302). П'ята дочка Короля Угорщини і Русі Бели IV і Марії Ласкарини, другої дочки нікейського імператора Федора І і Анни Ангеліни, дочки візантійського імператора Олексія ІІІ Ангела. Дружина Короля Русі Льва Даниловича (1180—1195).

Див. також 
 Констанція (княгиня Антіохії)
 Констанція Гогенштауфен (нікейська імператриця)
 Констанція (регент Сицилії)
 Констанція II (королева Сицилії)